De Russische voetbalclub Roebin Kazan speelt sinds 2004 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Roebin Kazan

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Roebin Kazan
Roebin Kazan